Dit is een lijst van planetoïden 53401-53500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53401) - || 1999 JT115|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (53402) - || 1999 JG119|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (53403) - || 1999 KM || 16 mei 1999 || CSS
|-
| (53404) - || 1999 KX || 17 mei 1999 || CSS
|-
| (53405) - || 1999 KX8|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (53406) - || 1999 KL12|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (53407) - || 1999 KC17|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (53408) - || 1999 LU6|| 7 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (53409) - || 1999 LU7|| 10 juni 1999 || CSS
|-
| (53410) - || 1999 LL28|| 14 juni 1999 || LINEAR
|-
| (53411) - || 1999 LM32|| 6 juni 1999 || LONEOS
|-
| (53412) - || 1999 NQ1|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53413) - || 1999 NE12|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53414) - || 1999 NK19|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53415) - || 1999 NC21|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53416) - || 1999 NB23|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53417) - || 1999 NP38|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (53418) - || 1999 PY3|| 13 augustus 1999 || LONEOS
|-
| (53419) - || 1999 PJ4|| 13 augustus 1999 || LONEOS
|-
| (53420) - || 1999 RH4|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (53421) - || 1999 RY18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (53422) - || 1999 RN30|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (53423) - || 1999 RC238|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (53424) - || 1999 SC3|| 24 september 1999 || LINEAR
|-
| (53425) - || 1999 SO4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (53426) - || 1999 SL5|| 28 september 1999 || LINEAR
|-
| (53427) - || 1999 SJ9|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (53428) - || 1999 TD2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (53429) - || 1999 TF5|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (53430) - || 1999 TY16|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (53431) - || 1999 UQ10|| 31 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (53432) - || 1999 UT55|| 19 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (53433) - || 1999 VV10|| 9 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53434) - || 1999 VD25|| 13 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53435) - || 1999 VM40|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (53436) - || 1999 VB154|| 13 november 1999 || CSS
|-
| (53437) - || 1999 WL2|| 26 november 1999 || K. Korlević
|-
| (53438) - || 1999 WY9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53439) - || 1999 WA10|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53440) - || 1999 XQ33|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (53441) - || 1999 XL77|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53442) - || 1999 XU81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53443) - || 1999 XX81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53444) - || 1999 XV90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53445) - || 1999 XB103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53446) - || 1999 XD103|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53447) - || 1999 XL105|| 8 december 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (53448) - || 1999 XT105|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (53449) - || 1999 XG132|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53450) - || 1999 XX132|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53451) - || 1999 XU134|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (53452) - || 1999 XW134|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (53453) - || 1999 XX135|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53454) - || 1999 XC136|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (53455) - || 1999 XX139|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (53456) - || 1999 XR142|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53457) - || 1999 XX142|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (53458) - || 1999 XH153|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (53459) - || 1999 XD156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (53460) - || 1999 XG174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (53461) - || 1999 XS177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (53462) - || 1999 XR178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (53463) - || 1999 XW196|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53464) - || 1999 XG205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (53465) - || 1999 XY222|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (53466) - || 1999 XS230|| 7 december 1999 || LONEOS
|-
| (53467) - || 2000 AD1 || 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (53468) - || 2000 AC2 || 2 januari 2000 || S. Sposetti
|-
| (53469) - || 2000 AX8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53470) - || 2000 AG16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53471) - || 2000 AU30|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53472) - || 2000 AE33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53473) - || 2000 AN39|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53474) - || 2000 AC40|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53475) - || 2000 AH49|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53476) - || 2000 AQ49|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53477) - || 2000 AA54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53478) - || 2000 AK54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53479) - || 2000 AG56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53480) - || 2000 AM56|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53481) - || 2000 AC57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53482) - || 2000 AQ57|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53483) - || 2000 AC58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53484) - || 2000 AT58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53485) - || 2000 AU58|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53486) - || 2000 AJ59|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53487) - || 2000 AQ59|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53488) - || 2000 AG61|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53489) - || 2000 AJ62|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53490) - || 2000 AZ65|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53491) - || 2000 AM66|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53492) - || 2000 AK67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53493) - || 2000 AP67|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53494) - || 2000 AP68|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53495) - || 2000 AW69|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53496) - || 2000 AH74|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53497) - || 2000 AV76|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53498) - || 2000 AV86|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53499) - || 2000 AT87|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (53500) - || 2000 AQ88|| 5 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten